Rosier et Rosiers sont des noms propres ou des noms communs qui peuvent désigner

Botanique 
 Le rosier est un genre de plantes de la famille des Rosaceae (non scientifique : Rosa L.).

Patronymes

Rosier 

 Charles Rosier (1640-1725), compositeur baroque ;
 Amédée Rosier (1831-1898), peintre orientaliste français ;
 Alfred Rosier (1856-1929), industriel et homme politique belge ;
 William Rosier (1856-1924), homme politique suisse ;
 Louis Rosier (1905-1956), pilote automobile français ;
 Jean-Louis Rosier (1925-2011), pilote automobile français ;
 Laurence Rosier (1967-), professeure belge de linguistique française ;
 Michèle Rosier (1930-2017), réalisatrice et scénariste française ;
 Jacqueline Beaugé-Rosier (1932-), poétesse et enseignante haïtienne résidant au Canada ;
 David Rosier (1973-), producteur et scénariste français ;
 Valéry Rosier (1977-), réalisateur et scénariste belge ;
 Andrée Rosier (1978-), est une chef cuisinière française, Meilleur Ouvrier de France et une étoile au Guide Michelin ;
 Valentin Rosier (1996-), footballeur français ;
 Monique Rosier (1963-) est une actrice et femme de lettres néerlandaise.

Rosiers 

 Joël Des Rosiers (1951-), écrivain québécois ;
 André de Rosiers, sieur de Beaulieu, compositeur et dramaturge français du milieu du XVIIe siècle

Toponymes

Rosiers
Cap-des-Rosiers, village de Gaspé, dans la région de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
Rivière aux Rosiers, un cours d'eau de la rive nord du fleuve Saint-Laurent, dans la MRC de La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec, au Canada.



Communes  
Rosier
 Saint-Hilaire-du-Rosier, commune française, située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes.

Rosiers
 Les Rosiers-sur-Loire, commune française, située dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire.
 Rosiers-de-Juillac, commune française, située dans le département de la Corrèze et la région Nouvelle-Aquitaine.
 Rosiers-d'Égletons, commune française du département de la Corrèze, région du Limousin.
 Saint-Julien-les-Rosiers, commune française, située dans le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon.

Écart, hameau ou lieu-dit 
Rosiers
 Rosiers, hameau de la commune de Poligny dans le département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France.

Odonymes 
Rosiers
 La rue des Rosiers, à Montmartre, devenue rue du Chevalier-de-la-Barre.
 La rue des Rosiers, rue du IVe arrondissement de Paris, dans le quartier du Marais.
La rue des Rosiers, rue de Saint-Ouen-sur-Seine.

Œuvres 

 Le Rosier de Madame Husson, nouvelle de Guy de Maupassant, publiée en 1887 ;
 Le Rosier de Madame Husson, film de Bernard-Deschamps, sorti en 1932 ;
 Le Rosier de Madame Husson, film de Jean Boyer, remake du précédent, sorti en 1950.

Patronyme français
Toponymie française
Toponymie québécoise